Josef Schneider (1891–1966) svájci evezős
 Josef Schneider (1901–?) osztrák labdarúgó, edző
 Josef Schneider (1914–?) német labdarúgó, edző
 Josef Schneider (1957) német síelő